Capu Piscului ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Capu Piscului (Godeni), Dorf im Kreis Argeș
 Capu Piscului (Merișani), Dorf im Kreis Argeș